As Cavernas de Barabar foram chamadas de "Cavernas de Marabar", ao servirem de cenário para o livro e filme “A Passage to India”.

Localizadas no distrito de Jehanabad, Índia. A região encontra-se tombada pelo Instituto Arqueológico daquela nação.

São retratadas na ficção como lugares confusos e incontroláveis simbolizando o que ocorre quando duas culturas tão diferentes entram em choque (Britânicos sobre a Índia).

No mundo real, inúmeras e crescentes explorações de mineração ocorrem naquelas Montanhas e em suas imediações, ameaçando o patrimônio cultural.

Marabar
Sítios arqueológicos de Bihar
Império Máuria